Грав-Сент-Ама́н, Ґрав-Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 110 км на південь від Пуатьє, 20 км на захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 323,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Грав-Сент-Аман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Грав-Сент-Аман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта